Угольный разрез:

 Угольный разрез — тип предприятия по добыче угля открытым способом, угольный карьер.
 «Угольный разрез», ООО — дочерняя компания «ОГК-3» на Окино-Ключевском месторождении в Бичурском районе Республики Бурятия, Россия.